Bree eller Brée kan syfta på:
 Bree – engelskt namn på en fiktiv by i J.R.R. Tolkiens böcker om Sagan om ringen, se Bri

Geografi

Belgien 

 Bree, Belgien  kommun i Flandern, Provincie Limburg,

Frankrike 

 Brée, kommun, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire,

Irland 

 Bree (ort i Irland)  Leinster, Loch Garman, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar